Ди́ас Гонса́лес () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Диас Гонсалес, Никандро (род. 1963) — мексиканский продюсер театра и кино и координатор производства.
 Диас Гонсалес, Оскар (род. 1984) — испанский футболист, нападающий клуба «Мальорка».
 Диас Гонсалес, Оскар Надин (род. 1984) — парагвайский футболист.